Каса Верде има више значења:

 Каса Верде (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каса Верде (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Верде (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Верде, Понда Роса (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Каса Верде (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику